Paradrymonia kan syfta på:

 Paradrymonia (djur) – ett släkte av fjärilar
 Paradrymonia (växter) – ett släkte växter